Partit Comunista Búlgar (del nom en búlgar Българска Комунистическа Партия, transliterat Balgarska Komunisticheska Partiya), partit polític històric de Bulgària
 Problema de la motxilla acotat (del nom en anglès Bounded Knapsack Problem), versió del problema d'optimització matemàtica conegut com a Problema de la motxilla